Я̀стребово е село в Северна България. То се намира в община Русе, област Русе.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Обществени институции 
 Читалище „Никола Вапцаров“

Източници 

Села в област Русе
Населени места в община Русе